Джейк Лиам Кларк-Солтер (; ) — английский футболист, защитник клуба «Куинз Парк Рейнджерс». Воспитанник Академии «Челси».

Клубная карьера 
Джейк прошёл через все возрастные категории системы «Челси». В сезоне 2014/15 он был важной частью команды, выигравшей Юношескую лигу УЕФА. 2 апреля дебютировал за первую команду «Челси», выйдя на замену на 74-й минуте в матче 32-го тура против «Астон Виллы» (4:0).

31 августа 2016 вместе с партнёром по команде Чарли Колкеттом присоединился к «Бристоль Роверс» на правах годичной аренды. Дебютировал за клуб 28 сентября в матче против «Шефилд Юнайтед».

8 января 2018 года на правах аренды присоединился к «Сандерленду».

2 июля 2018 года на сезон на правах аренды присоединился к нидерландскому клубу «Витесс».

24 июля 2019 года на правах аренды присоединился к «Бирмингем Сити».

Международная карьера 
Джейк выступал за юношеские сборные Англии и в общей сложности провёл за них одиннадцать встреч. В 2017 году вместе со сборной Англии до 20 лет стал чемпионом на молодёжном чемпионате мира.

Достижения

«Челси» 
 Обладатель Молодёжного кубка Англии: 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2014/15, 2015/16

Англия (до 20) 
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2017

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Англии
 Профиль на сайте Премьер-лиги 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ковентри Сити»